Ла́йош Ти́хи (; 21 марта 1935, Будапешт, Венгрия — 6 января 1999, там же) — венгерский футболист и футбольный тренер.

Карьера 

Лайош Тихи родился в Будапеште. Там же он начал свою карьеру, выступая за клубы МЕМОС и «Локомотив». В 1953 году Лайош перешёл в «Гонвед». Он дебютировал в составе 7 марта в матче с «Шальготарьяном», где вышел на замену и спустя 19 минут забил гол. Тихи выиграл с клубом два чемпионата Венгрии. Однако после 1956 года гегемония команды закончилась: во время венгерского восстания часть игроков команды, включая лидеров — Пушкаша, Кочиша и Цибора покинули клуб и страну. Лишь в 1959 году клуб смог вновь добиться успеха, выиграв розыгрыш Кубка Венгрии и Кубка Митропы, в котором Тихи стал лучшим бомбардиром с 7 мячами. В том же году он стал лучшим снайпером чемпионата и лучшим игроком первенства Венгрии. Впоследствии Лайош ещё 4 раза был лучшим бомбардиром чемпионата Венгрии. Всего за «Гонвед» футболист провёл 320 игр и забил 247 голов.

В период с 1955 по 1971 год Тихи выступал за сборную Венгрии, в которой дебютировал 5 мая в матче с Норвегией, где Лайош забил гол спустя 11 минут после выхода на замену; его команда матч выиграла 5:0. После ухода из сборной большей части игроков «Золотой команды», Лайош попытался занять место Пушкаша в составе. На чемпионате мира 1958 венгры заняли 3 место в группе. Несмотря на это на турнире Тихи забил 4 гола в 4 матчах, при том, что его команда всего забила 7 мячей. Четыре года спустя Венгрия дошла до четвертьфинала, где проиграла Чехословакии; на мундиале Тихи забил 3 гола в 4 встречах. На чемпионате мира в Англии Тихи на поле уже не выходил.

После завершения карьеры игрока, Тихи стал тренером, работая сначала с молодёжной, а затем первой командой «Гонведа», которую в 1980 году, впервые за 35 лет, привёл к выигрышу чемпионата страны. Затем он поработал в Кувейте и вновь с молодёжным составом «Гонведа».

Достижения

Командные 
 Чемпион Венгрии: 1954, 1955
 Обладатель Кубка Венгрии: 1964
 Обладатель Кубка Митропы: 1959

Личные 
 Футболист года в Венгрии: 1959
 Лучший бомбардир чемпионата Венгрии (5): 1959, 1961, 1962, 1963, 1964
 Лучший бомбардир Кубка Центральной Европы: 1955–1960

Тренерские 
 Чемпион Венгрии: 1980

Статистика выступлений

Обзор карьеры

Клубная карьера

Личная жизнь 
Муж актрисы .

Примечания

Ссылки 
 Профиль на rsssf.com
 Профиль на weltfussball.de

Футболисты Венгрии
Футбольные тренеры Венгрии
Игроки сборной Венгрии по футболу
Игроки ФК «Гонвед»
Тренеры ФК «Гонвед»
Похороненные на кладбище Фаркашрети